De eenentwintigste etappe van de Ronde van Frankrijk 2017 werd verreden op zondag 23 juli 2017 en was de slotetappe van de deze Ronde. De etappe werd in Parijs gereden: de start was in Montgeron, een banlieue van Parijs, en de finish op de Champs-Élysées. De Nederlander Dylan Groenewegen won in de eindsprint de etappe.

Parcours 
Het was een kort vlak parcours bestaande uit een aanloop vanuit Montgeron tot in het centrum van Parijs waarbij door het Grand Palais werd gereden, daar nog met minder snelheid dan daarna. Er volgden acht rondes over de Place de la Concorde, langs het Louvre en over de Champs-Élysées. Na de derde passage van de finishlijn was een tussensprint.

Verloop 
Een groep van 9 rijders reed vooruit over de Champs-Élysées, maar kreeg nooit meer dan 20 seconden voorsprong en werd weer teruggepakt. Dylan Groenewegen ging de sprint vroeg aan en pakte genoeg voorsprong om voor André Greipel te blijven, die nog tevergeefs een push probeerde.

Tussensprint

Uitslagen

Eindklassement

Nevenklassementen

Externe links 
 De route van de 21e etappe op letour.fr

21
Sportevenement in Parijs